Но́ва-Заго́ра — название географических объектов:
 Нова-Загора — город в Болгарии;
 Нова-Загора — община в Болгарии.

См. также 
 Загора
 Стара-Загора